Budynek przy ul. Inowrocławskiej 12 w Toruniu – dawna chłodnia, obecnie budynek mieszkalny.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, przy ul. Inowrocławskiej 12, w sąsiedztwie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 PSP i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Historia 
. Chociaż często opisywany jest jako należący do zakładów mięsnych Jaugsch i S-ka, to rzeczywistym inwestorem był Vincent Tadrowski.

Prawdopodobnie po 1945 roku budynek zaadaptowano na cele mieszkalne, które pełni do dziś.

Przypisy

Bibliografia 
 

Budynki mieszkalne w Toruniu
Architektura historyzmu w Toruniu
Obiekty w Toruniu wpisane do gminnej ewidencji zabytków
Podgórz (Toruń)